Mihail Kogălniceanu (1817–1891) – rumuński historyk, publicysta i polityk

 W Rumunii
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Coțușca
 Mihail Kogălniceanu – gmina w okręgu Jałomica
 Mihail Kogălniceanu – gmina w okręgu Konstanca
 Mihail Kogălniceanu – gmina w okręgu Tulcza

 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Braiła, w gminie Râmnicelu
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Braiła, w gminie Șuțești
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Smârdan
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Mihail Kogălniceanu
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Jassy, w gminie Țigănași
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Mihail Kogălniceanu
 Mihail Kogălniceanu – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Mihail Kogălniceanu